Bălți este un nume propriu, care se poate referi la una din următoarele:

Bălți, municipiu din Republica Moldova.

Unități administrative
Ținutul Bălți (1818–1917), unitate administrativ-teritorială din gubernia Basarabia.
Județul Bălți (1919–1938, 1941–1944), unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României.
Raionul Bălți (1940–1941, 1944–1949, 1953–1962), unitate administrativ-teritorială din RSS Moldovenească.
Districtul Bălți (1952–1953), unitate administrativ-teritorială din RSS Moldovenească.
Județul Bălți (1998–2003), județ al Republicii Moldova.

Alte sensuri
Bălții Noi, cartier din Bălți.
Gara Bălți-Slobozia
Gara Bălți-Oraș
Aeroportul Internațional Bălți
Aeroportul Bălți-Oraș

Nume proprii